Parachute (englisch; deutsch „Fallschirm“) steht für:

 Parachute (Colorado), Ort im Garfield County
 Parachute (Band), US-amerikanische Pop-Rock-Band
 Parachute (Lied), Popsong von Cheryl Cole
 Parachute Records, US-amerikanisches Musiklabel

Siehe auch:
 Parachute Regiment
 The Parachute Club
 Parachutes